Dunstanville steht für:

 Dunstanville (Kent), Ort in der Grafschaft Kent, England
 Dunstanville (Familie), anglonormannisches Adelsgeschlecht

Dunstanville ist der Familienname folgender Personen:

 Alan de Dunstanville († vor 1199), englischer Ritter
 Reginald de Dunstanville, 1. Earl of Cornwall († 1175), englischer Adliger, Sheriff von Devon
 Robert de Dunstanville († 1166/1167), anglonormannischer Ritter und Höfling